Schmuck est un nom allemand qui se prononce  dans cette langue et qui signifie joaillerie, il peut désigner :

Patronyme 
 Christa Schmuck (1944-), lugeuse allemande ;
 Erzsébet Schmuck (1954-), politicienne hongroise ;
 Helmut Schmuck (1963-), athlète autrichien ;
 Marcus Schmuck (1925-2005), alpiniste autrichien.